Marrasch ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah Marrasch (1839–1900), syrischer Schriftsteller
 Fransis Marrasch (1835 oder 1837–1873 oder 1874), syrischer Schriftsteller und Dichter
 Marjana Marrasch (1848–1919), syrische Schriftstellerin und Dichterin